

En droit
 Possesseur (droit)

Divers
 Possesseur (film), titre au Québec du film d'horreur Possessor de 2020 par Brandon Cronenberg
 Le Possesseur est un personnage des comics Marvel.